Althouse heißen geografisch
 Althouse Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Oregon
 Althouse (Pennsylvania), eine Ortschaft im US-Bundesstaat Pennsylvania
 Althouse Slough, ein Fluss im US-Bundesstaat Oregon

Althouse ist der Familienname folgender Personen:
 Paul Althouse (1889–1954), US-amerikanischer Opernsänger (Tenor)
 Valeyta Althouse (* 1974), US-amerikanische Kugelstoßerin

Siehe auch:
 West Fork Althouse Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Oregon
 Althaus